Internationaal ruimtestation ISS
Europees Instituut voor veiligheidsstudies
Internet Security Systems ISS
INHOLLAND Select Studies, een Nederlandse particuliere Hogeschool in Rotterdam
Institute of Social Studies in Den Haag
ISS Facility Services, een internationaal (Deens) dienstverlenend bedrijf